Sankt Heribert steht für:

 Sankt Heribert, Ort in Leichlingen (Rheinland), Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 St. Heribert (Eschweiler über Feld), Pfarrkirche in Eschweiler über Feld, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 St.-Heribert-Kirche (Hallenberg), Kirche in Hallenberg, Hochsauerlandkreis
 St. Heribert (Köln), Basilika im Stadtteil Deutz von Köln
 St. Heribert (Kreuzau), Pfarrkirche von Kreuzau, Kreis Düren
 Alt St. Heribert, Kirchengebäude im Stadtteil Deutz von Köln
 Heribert von Köln (um 970–1021), Erzbischof von Köln, Heiliger